Сугак — синонім сайгака.

 Сугак Віктор Федорович (*1949) — радянський футболіст.
 Сугак Оксана Іванівна (?— ?) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 4—6-го скликань.